Суперкубок Португалії з футболу 2014 () — 36-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 серпня 2014 року між чемпіоном та володарем кубка Португалії Бенфікою та фіналістом кубку Португалії Ріу Аве.

Матч

Деталі

2014
Португалія
Події 10 серпня
Серпень 2014
2014 у португальському спорті